Backert oder Bäckert ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Backert (1874–1960), deutscher Gewerkschafter
 Ernst Bäckert (1899–1962), deutscher Kommunalpolitiker und NSDAP-Funktionär
 Volker Backert (* 1962), deutscher Autor

Siehe auch:
 Backer